Joseph ou Joe Walters sont des noms pouvant désigner:

 (1886-1923), joueur anglais de football
Joseph Walters (fl. 1916/20), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1935-2017), joueur écossais de football
 (1940-2021), joueur anglais de cricket

Voir aussi

Walters, Joseph